Lavion il Signore del Terrore, conosciuto anche come Lavion il Signore della Lava e Lavion il Signore del Vulcano o più semplicemente come Lavion, è un personaggio immaginario del media franchise di genere fantasy Gormiti, creato nel 2005 da Giochi Preziosi per la linea di giocattoli dei Gormiti, poi espansa in campi come l'animazione, i fumetti e i videogiochi. Inizialmente antagonista principale della serie, con il passare degli anni il suo ruolo è diventato secondario. È fedele al suo creatore Magor e viene spesso visto in compagnia di Magmion. Durante il corso della serie animata Gormiti, che miti, viene solitamente visto agire con Bombos.

Caratteristiche 
Lavion è un essere di grosse dimensioni, simili a quelle del suo compare Magmion, ed è costituito dalla lava del Monte di Fuoco in cui è stato plasmato. La sua pelle è di un colore rosso acceso, con alcune parti del corpo di colore giallo, altrettanto acceso, tra cui le fauci. Sulla testa presenta tre creste che sembrano essere fatte di roccia lavica, così come gli artigli presenti sulle sue zampe. La sua caratteristica principale è certamente il suo braccio destro, una piovra dotata di vita propria, con due tentacoli che formano la potente Tenaglia lavica. Lavion è inoltre capace di utilizzare un colpo speciale chiamato Potere lavico: con questa mossa, il Signore del Terrore spara dalla sua mano un raggio legale capace di fondere anche la roccia più resistente.

In seguito all'arrivo dell'Occhio della Vita su Gorm durante la serie Final Evolution, Lavion acquisisce i poteri della Combustione Atomica.

Lavion subisce, così come il resto dei Gormiti, un lieve redesign nella serie animata Gormiti, che miti (e nella serie di mini figures ad essa correlata, Il ritorno dei Signori della Natura, uscita nel 2008), atto prevalentemente a conformare la colorazione del personaggio a quella degli altri membri del Popolo del Vulcano. Nella serie di mini figures Elemental Fusion, uscita nel 2009, Lavion viene potenziato dalla Fusione degli Elementi e riceve un design che richiama l'armatura utilizzata da Magmion in un episodio della prima stagione della serie animata.

Apparizioni

Linee di giocattoli 
Lavion appare per la prima volta nel 2005, nella Prima serie della linea di staction figure dei Gormiti. Nella Prima serie Lavion, Signore del Terrore, a capo del Popolo della Lava, è uno dei due antagonisti principali, al fianco di Magmion, Signore del Male, a capo del Popolo del Magma. Nella sua prima apparizione, Lavion è slanciato, ha la pelle di un colore rosso acceso e la sua caratteristica principale è il suo braccio a forma di piovra, dotato di vita propria. Nel corso della serie, Lavion perderà il suo ruolo di antagonista principale e assumerà caratteristiche da personaggio negativo secondario, sottoposto agli ordini di Magor e Magmion.

Appare per la seconda volta nella serie del 2006 Mystica, riedizione della Prima serie, in cui i personaggi vengono ricolorati. La trama della serie, quasi ininfluente nella mitologia di Gorm, prevede un potenziamento misterioso ottenuto dai Gormiti durante il lungo periodo di guerra iniziato dopo l'invasione dell'isola da parte dei Popoli del Male, che cambia la fisionomia dei Gormiti.

Seppur non presente nella trama della serie Atomic (2006), una riedizione della figure di Lavion della Prima serie e della serie Mystica con i colori e il materiale utilizzato nella serie Atomic per i personaggi del Popolo del Vulcano è uscita come figure speciale in allegato al magazine dei Gormiti.

Lavion ritorna nella serie del 2007 Energheia, remake della Prima serie, con una nuova figure migliorata rispetto al modello utilizzato precedentemente. Lavion si presenta più massiccio e muscoloso, meno umano e meno slanciato rispetto alla sua precedente incarnazione.

Nella serie Final Evolution (2008), uscita in seguito alla Energheia, viene riutilizzata la figure della serie precedente. Lavion riceve ufficialmente i poteri Atomic, e per questo riceve anche la colorazione tipica delle figure Atomic del suo popolo. Le figure del Popolo della Lava cambiano colore se immerse nell'acqua calda, diventando trasparenti nelle parti rosse del corpo dei Gormiti.

Lavion riappare con un lieve redesign nella serie di mini figure Il ritorno dei Signori della Natura, basata sulla prima stagione del cartone animato Gormiti, che miti. Lavion appare più slanciato e ha una diversa palette di colori, che rimanda comunque ai colori del Vulcano.

La successiva apparizione di Lavion avviene nel 2009 nella serie Elemental Fusion, in cui il suo design ricorda quello dell'armatura che il suo compare Magmion utilizza nella sua prima apparizione nella serie animata.

Animazione 
 Le origini
Lavion è l'unico dei Signori di Gorm a non avere un ruolo importante in Le origini (2005), primo cortometraggio animato dedicato ai Gormiti. Il Popolo della Lava è infatti sottoposto al tiranno Magmion, e sebbene i suoi membri appaiano brevemente nel corto, Lavion appare solamente in un breve cameo nella sigla d'apertura del corto, come illustrazione del personaggio, insieme a Gormiti di altri popoli.

 Gormiti: The Legend Begins
Lavion fa il suo debutto completo in Gormiti: The Legend Begins, cortometraggio del 2008, remake de Le origini, che racconta una versione aggiornata e corretta dei fatti avvenuti nel primo cortometraggio, in modo più conforme a come sono raccontati nel fumetto. Lavion e Magmion vengono plasmati da Magor per distruggere tutti i Gormiti presenti sull'isola. I due vengono però indeboliti dalla loro stessa ingordigia fino all'arrivo di Gheos, Tasarau, Poivrons e Noctis, creati dal Vecchio Saggio con l'Occhio della Vita. I due Gormiti della Lava e del Magma tornano in azione il giorno della festività del Valladoin, quando Magor scatena il suo incantesimo contro i Signori della Natura per metterli l'uno contro l'altro e permettere ai due Gormiti del Vulcano di attaccare.

 Gormiti: Final Evolution
Nella miniserie animata del 2008 Gormiti: Final Evolution, Lavion, Magmion e tutti i Signori della Prima serie vengono riportati sull'Isola di Gorm dall'Incantesimo dell'Eterno Risveglio. Lavion e il suo compare Magmion ottengono il potere della Combustione Atomica, lo stesso ottenuto da Orrore Profondo e dai membri del Popolo del Vulcano durante gli avvenimenti della serie Atomic. Lavion prende parte, insieme a tutti i Signori del Male (ad eccezione di Orrore Profondo ed Elios) alla battaglia nella Pianura delle Nebbie. È uno dei pochi Gormiti a riuscire a salvarsi dalla Bolla Ultradimensionale, riuscendo così a rimanere su Gorm.

 Gormiti, che miti
Lavion fa il suo debutto nella prima stagione della serie animata Gormiti, che miti, intitolata Gormiti - Il ritorno dei Signori della Natura, nel secondo episodio, Lucas mette radici / Un Gormita a scuola, in cui Lavion viene liberato dall'esilio e incendia, insieme al suo complice Bombos la Valle del Destino. Nick, Lucas e Toby raggiungono Gorm per difendere Mimeticus, il Gormita che aveva esiliato il Signore del Vulcano in passato, che però si rifiuta categoricamente di ripetere l'incantesimo. Lucas, ignaro del pericolo, legge la pergamena contenente l'incantesimo al posto di Mimeticus, intrappolando sia Lavion che Bombos. La conseguenza dell'incantesimo è la trasformazione in pianta di Lucas, condizione che viene però invertita da Mimeticus stesso, che si pente di non aver letto la pergamena e addossa sulle sue spalle la penitenza derivante dall'incantesimo.

Lavion appare molto brevemente come cameo, con una colorazione lievemente differente, anche in un episodio della seconda stagione della serie animata, intitolata Gormiti - L'era dell'eclissi suprema.

Viene doppiato da Claudio Moneta nella prima stagione e da Lorenzo Scattorin nella seconda stagione.

Videogiochi 
 Gormiti: Gli eroi della natura
Lavion appare come antagonista secondario in Gormiti: Gli eroi della natura, videogioco del 2010 sviluppato da Climax e pubblicato da Konami (dalla Halifax in Italia) per Wii e Nintendo DS, basato sulla serie animata Gormiti, che miti. È l'ottavo boss del gioco.

Viene doppiato da Guido Rutta.

Curiosità 
 Gli è dedicata la canzone Lavion nell'album musicale Gormiti che miti! - Il ritorno dei Signori della Natura!.

Voci correlate 
 Gormiti
 GiG
 Gruppo Giochi Preziosi
 Claudio Moneta
 Lorenzo Scattorin
 Magmion

Gormiti